Puncturella tenuicola är en snäckart som beskrevs av Dall 1927. Puncturella tenuicola ingår i släktet Puncturella och familjen nyckelhålssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nyckelhålssnäckor
tenuicola